mnożnik (ekonomia)
 mnożnik zatrudnienia
 mnożnik zrównoważonego budżetu
 mnożnik (matematyka)
 mnożnik (procesor CPU)
 mnożnik mediów